Флаг Марья́новского муниципального района Омской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён решением Совета Марьяновского муниципального района от 24 апреля 2020 года № 21/5 и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее по центру изображение фигур и цветов полей герба Марьяновского района Омской области».

Описание герба гласит: «В серебряном поле широкий зелёный волнистый столб обременённый золотым колосом».

Обоснование символики 
Белый цвет (серебро) указывает на верность Отечеству, на климатические особенности сибирского края, его бескрайние снежные просторы, символ благородства, справедливости, чистоты помыслов, великодушия.

Зелёный цвет — олицетворение природы, тепла, плодородия земли и возрождения жизни, символ изобилия, надежды, радости.

Жёлтый цвет (золото) колоса символизирует земледелие и хлебопашество.

История Марьяновского района Омской области связана со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали в конце XIX века и началом заселения и освоения территории переселенцами — крестьянами из Европейской части России.

Важнейшей отраслью Марьяновского района Омской области является сельское хозяйство. Это нашло отражение во флаге района. Колос — символически отражает сельскохозяйственный производственный потенциал района, это символ единства, плодородия, полноты жизни и её будущего преобразования.

Вертикальная волнистая зелёная полоса символизирует зелёное поле.

Первый флаг 
Первый флаг был утверждён решением Совета Марьяновского муниципального района от 3 августа 2006 года № 37/7 и его использование флагом Марьяновского муниципального района допускается до 1 января 2022 года.

Описание флага гласило: «Флаг Марьяновского муниципального района представляет прямоугольное полотнище белого цвета, в центре выкипировка из карты Земли в границах Марьяновского муниципального района зелёного цвета, в центре геометрический колос жёлтого цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Белый цвет полотнища указывает на верность Отечеству, на климатические особенности сибирского края, его бескрайние снежные просторы, символ благородства, справедливости, чистоты помыслов, великодушия.

Зелёный цвет — олицетворение природы, тепла, плодородия земли и возрождения жизни, символ изобилия, надежды, радости.

Жёлтый цвет колоса символизирует земледелие и хлебопашество.

Примечания